Gunong Pulo (Kluet Utara), een plaats in Indonesië
Gunong Pulo (Arongan Lambalek), een plaats in Indonesië